En , Stanisławowo désigne :

 voïvodie de Mazovie
 Stanisławowo,  village du powiat de Legionowo,
 Stanisławowo,  village du powiat de Płock,
 Stanisławowo,  village du powiat de Żuromin,
 Stanisławowo,  village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki.

 voïvodie de Podlachie
 Stanisławowo,  village du powiat de Białystok,
 Stanisławowo,  village du powiat de Łomża.

 voïvodie de Grande-Pologne
 Stanisławowo,  village du powiat de Konin,
 Stanisławowo,  village du powiat de Września.

 voïvodie de Poméranie
 Stanisławowo,  village.